Becalel Smotricz
 Becalel Jair Danziger
 Szneur ben Becalel Szor
 Jehuda Löw ben Becalel

Zobacz też 
 Besaleel